El Galpón puede referirse a:

 El Galpón, localidad de la provincia de Salta en Argentina;
 El Galpón, agrupación teatral del Uruguay.
 Centro de Arte Los Galpones, centro cultural caraqueño ubicado en la urbanización los chorros.